Boris Gračëv – scacchista russo
Evgenij Gračëv – hockeista su ghiaccio russo
Pavel Gračëv – generale russo